Označení V.A mají: 

 15. skupina (dříve V.A skupina) v periodické tabulce
 Úsek pražského metra Dejvická-Motol
 VA (Various Artist)